Casera – tradizione propria dell'epifania della pianura veneto-friulana
 Casera – ricovero alpino diffuso in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia
 Valtellina Casera – formaggio tipico valtellinese